Homolobinae — подсемейство стебельчатобрюхих перепончатокрылых семейства браконид.

Описание 
Шпоры задней голени длинные, обычно не короче половины базитарсуса. Пронотум с чётким антескутальным вдавлением; пронопе неразвито. Лоб без вдавления и среднего криля. В заднем крыле радиальная жилка к вершине расширенная. Первый брюшной тергит без дорсальных килей.

Экология 
Представители подсемейства эндопаразиты гусениц чешуекрылых.

Систематика 
В составе подсемейства:

Примечания 

Бракониды
Подсемейства насекомых